Олег Анатольевич Давыдов (род. 16 марта 1971 года) — российский хоккеист и хоккейный тренер.

Карьера 
Воспитанник челябинской школы хоккея. Тренер — В. М. Пономарёв. На юниорском чемпионате Европы 1989 года стал чемпионом Европы.

В чемпионате СССР провёл 80 игр. В чемпионате России провёл 667 игр.

В составе сборной России стал победителем турнира на приз газеты «Известия» (1993 и 1994) и Кубка Германии (1992 и 1993).

В составе сборной России принял участие в Олимпиаде — 1994, команда стала лишь четвёртой.

Награды 
  Чемпион : 1995/1996, 2000/2001;
  Вице-Чемпион : 1996/1997, 2003/2004;
  Бронзовый призёр : 2001/2002;
  Бронзовый призёр чемпионата Межнациональной хоккейной лиги (1992/1993, 1993/1994);
 Регулярный чемпионат  Победитель (2): 1995/1996, 1996/1997
 Кубок Европы по хоккею с шайбой
  Обладатель (1): 1996/1997
 Суперкубок Европы  Финалист (1): '''1997

Тренерская карьера 
Окончив игровую карьеру стал тренером. Работал в «Тракторе», ХК «Мамонты Югры», «Югре». С 2014 года — тренер «Челмета».

Примечания

Ссылки 
 
 
 От «Металлурга» до «Мечела»: Справ. / Авт.-сост. В. А. Соколов. Ч., 1993;
 50 лет челябинскому «Трактору», 1947—1997: Кн.-справ. / Авт.-сост. И. Золотарев. Ч., 1997.

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Челмет»
Тренеры ХК «Трактор»
Тренеры ХК «Челмет»
Тренеры ХК «Югра»
Тренеры ХК «Мамонты Югры»